Николай Димитров може да се отнася за:
 Николай Димитров (р. 1960) – литературен историк
 Николай Димитров (р. 1965) – кмет на община Несебър
 Николай Димитров (р. 1987) – футболист
 Николай Димитров – ръководител на Национална ветеринарно-медицинска служба
 Николай Димитров – основател на Improduce Me.